Il singolare dell'Austrian Open 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Raúl Ramírez e Manuel Orantes hanno condiviso il titolo.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1973